Bennett Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Bennett Lake (Kentucky)
 Bennett Lake (Maine)
 Bennett Lake (Iron County, Michigan)
 Bennett Lake (Livingston County, Michigan)
 Bennett Lake (Luce County, Michigan)
 Bennett Lake (Minnesota)
 Bennett Lake (Missouri)
 Bennett Lake (Montana)
 Bennett Lake (Nebraska)
 Bennett Lake (New York)
 Bennett Lake (Oregon)
 Bennett Lake (Tennessee)
 Bennett Lake (Washington)
 Bennett Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Bennett Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Bennett Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Bennett Lake (Kanada), in British Columbia und Yukon

Siehe auch:
 Benet Lake
 Lake Bennett